Elmadağ, zu Deutsch: „Apfelberg“, ist der Name folgender Örtlichkeiten in der Türkei:
 Elmadağ (Ankara), eine Gemeinde und ein Verwaltungsbezirk in der Provinz Ankara
 Elmadağ (Berg), ein Berg im Südosten von Ankara, ein Ausflugsziel und Wintersportgebiet
 Elmadağ (Şişli), ein Stadtteil im İstanbuler Stadtbezirk Şişli (in osmanischer Zeit unter dem griechischen Namen Pangaltı bekannt)